Бу́бни — село в Україні, у Чорнухинському районі Полтавської області. Населення становить 318 осіб. Орган місцевого самоврядування — Луговиківська сільська рада.

Географія 
Село Бубни знаходиться на березі річки Многа, вище за течією примикає село Яцини (Пирятинський район), нижче за течією на відстані 2 км розташоване село Луговики.

Відомі люди 
 Магадин Трихон — кобзар.

Посилання 
 Погода в селі Бубни 

Села Полтавської області